Boris Dabo (Novalja, 7. rujna 1952.), hrvatski katolički svećenik, višedesetljetni misionar u Zambiji, osnivač nekoliko misija, zaslužan za gradnje desetke škola i bolnica i pomogao da se školuje više od tisuće djece

Životopis 
Rodio se u Novalji na Pagu. U Novalji je polazio osnovnu školu. Nakon završeka odlučio za svećeničko zvanje. U Zambiji boravi više od 36 godina. Uz evangelizatorski rad, sagradio je desetke crkava, bolnica i škola. Omogućio je tisućama djece školovanje. Izvrstan je rad napravio s vjernicima laicima. Odgojio je i osposobio veliki broj župnih animatora kojima omogućava steći učiteljsku diplomu. Djecu ne ostavlja nakon završene osnovne škole, nego im pomaže pohađati i srednjoškolsko obrazovanje koje se u Zambiji plaća 100 eura po osobi. U sve tri misije stipendira više od 300 djece. Sada vodi brigu o tri misije Njoko, Nawinda i Maziba, koje je sve on osnovao i postavio na noge. Prostiru se na tisuće četvornih kilometara i obuhvaćaju stotine sela. Koordinira pastoralne aktivnosti na misijama. Sve je to postigao u uvjetima velike udaljenosti misijskih mjesta, međusobno udaljenih stotinama kilometara, bez telekomunikacija i regularnih prijevoznih sredstava. Do mjesta gradnje sav materijal prevozi se u misijskom džipu, jer samo takvo prometalo može proći po divljem i pjeskovitom terenu. Nekad ni džip ne može. Danas gradi crkvu i bolnicu na području misije Maziba. Priprema realizaciju velikog projekta u misiji Nawinda.  Radi se o učeničkom domu kapaciteta za 50 dječaka i 50 djevojčica. Gradnjom ovog doma omogućilo bi se srednjoškolsko obrazovanje djeci iz udaljenih i siromašnih sela zato što u Nawindi postoji državna osnovna i srednja škola. Projekt doma izradio je jedan zadarski arhitekt, a jedan zadarski poduzetnik osigurao je 200.000 američkih dolara i nedostaje još 100.000 dolara da bi se financijska konstrukcija mogla zatvoriti.

Poznata je, poštovana i vrlo voljena i cijenjena osoba u Zambiji, od obična naroda koji ga osobito voli i cijeni, sve do političara i najviših svećenika, i katolici i nekatolici, jer pomaže svima.

Izvori

Vanjske poveznice 
Papinska misijska djela u Republici Hrvatskoj  Misije - Don Boris Dabo, misionar u Zambiji
Hrvatska katolička mreža Evo kako su proveli Božić naši misionari
Misija Ndjoko Misionar Boris Dabo - snimio i pripremio Petar Ivančić prilikom posjeta vlč. Borisu Dabo u Zambiji krajem 2013. godine
Misija Ndjoko 

Životopisi, Pag
Životopisi, Novalja
Hrvatski katolički svećenici
Misionari